Ђорђе Крстић је био југословенски и српски менаџер продукције и глумац.

Менаџер продукције 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1955. || Ешалон доктора М. || /
|-
| 1956. || Путници са Сплендида || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Капетан Леши || /
|-
| 1962. || Медаљон са три срца || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1955. || Ешалон доктора М. || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Боље је умети || /
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци